Das Internazionali di Tennis Trofeo Faip–Perrel 2017 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2017 in Bergamo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 184 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 186 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 178 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Bergamo